Gran Premi del Canadà de Motocròs 125cc, celebrat fins al 1977
 Gran Premi del Canadà de Motocròs 250cc, celebrat el 1983
 Gran Premi del Canadà de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1986